Степан Бойко:
 Бойко, Степан Григорьевич (род. 1924) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Степан Карпович  (1913—не ранее 1976) — советский партийный деятель, председатель Полтавского облисполкома.